

Geografia

Comunas da França 
Saint-Félix (Allier)
Saint-Félix (Charente)
Saint-Félix (Charente-Maritime)
Saint-Félix (Lot)
Saint-Félix (Oise)

Desambiguações de topônimos